Richard Johnson peut désigner :

 Richard Johnson (1573-1659), un écrivain britannique ;
 Richard Johnson (1755 ou 1756-1827), révérend britannique ;
 Richard Johnson (1927-2015), un acteur britannique ;
 Richard Johnson (né en 1946), un architecte australien ;

 Richard Mentor Johnson (1780-1850), un ancien vice-président des États-Unis ;
 E. Richard Johnson (1937-1997), un écrivain américain de roman policier ;
 Richard William Johnson (1827-1897), un major général de l'Union de la guerre de Sécession ;
 Richard Johnson, un réalisateur, ayant notamment réalisé la série télévisée Kali.